Афлатоксины (сокр. от Aspergillus flavus toxins) — органические соединения, смертельно опасные микотоксины, относящиеся к классу поликетидов. Являются биологическими контаминантами.

Описание 
Продуцирующие токсины микроскопические грибы (микромицеты) нескольких видов рода аспергилл (главным образом A. flavus и A. parasiticus) растут на зёрнах, семенах и плодах растений с высоким содержанием масла (например, на семенах арахиса) и некоторых других субстратах.

Сильнее обычно заражены грибами продукты, хранящиеся в жарком и влажном климате. Афлатоксины со временем и при неправильном хранении образуются в залежалых сборах чая и других трав. Токсин обнаруживается также в молоке животных, употреблявших зараженный корм.

Влияние на организм

Канцерогенность 

Из всех биологически производимых ядов афлатоксины являются самыми сильными гепатоканцерогенами из обнаруженных на сегодняшний день. Устойчивы к тепловой обработке продукта. При попадании в организм высокой дозы яда смерть наступает в течение нескольких суток из-за необратимых поражений печени, при попадании низкой дозы развивается хронический афлатоксикоз, характеризующийся подавлением иммунной системы, повреждением ДНК, активацией онкогенов.

Токсичность этих видов была по большей части неизвестна вплоть до 1960-х, когда в Британии неожиданно умерли 100 тысяч индюшек. В развитых странах проводится жёсткий мониторинг продуктов, где чаще всего встречаются афлатоксины (арахис, кукуруза, семя тыквы и т. д.); заражённые партии уничтожаются.

Для развивающихся стран, где подобный контроль отсутствует, заражение продуктов плесневыми грибами остаётся серьёзным фактором смертности. Например, в Мозамбике смертность от рака печени в 50 раз выше, чем во Франции. По данным 2019 года, ежегодно в мире афлатоксином вызывалось 155 тысяч случаев рака печени.

Формирование устойчивости к вакцинам 
Согласно исследованию учёных из Мичиганского университета, опубликованным в 2019 году, афлатоксин ослабляет реакцию антител на вирусы, благодаря чему порождает у человека устойчивость к противовирусным вакцинам. По мнению учёных, это объясняет невысокий уровень успеха вакцин в странах с низкими доходами населения, поскольку в таких странах люди не могут позволить себе выбрасывать заплесневелые продукты (например, кукурузу и арахис), являющиеся их основным рационом.

Примечания 

Токсины
Ядовитые вещества
Поликетиды
Гепатотоксины
Канцерогены